Weizenberg ist der Familienname folgender Personen:

 August Weizenberg (1837–1921), estnischer Bildhauer

Siehe auch:
 Weitzenberg
 Weizberg